Плејнвил има више значења:
 Плејнвил (Охајо)
 Плејнвил (Џорџија)
 Плејнвил (Илиноис)
 Плејнвил (Индијана)
 Плејнвил (Канзас)